Achteckhaus steht für:
 Achteckhaus Darmstadt
 Schloss Sondershausen Achteckhaus